Csehország
 Všechovice, település a Brno-vidéki járásban
 Všechovice, település a Přerovi járásban